Кара Блек і Олена Лиховцева були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. Блек взяла участь у турнірі в Сіднеї, який проходив того самого тижня, а Лиховцева зосередилась на змаганнях в одиночному розряді.

Асагое Сінобу і Окамото Сейко виграли титул, у фіналі перемігши пару Елс Калленс і Барбара Шетт з рахунком 2–6, 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Перші дві сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Тур WTA 2004
Hobart International